Holy Cross Cemetery –  Colma w stanie Kalifornia
 Holy Cross Cemetery – Culver City w stanie Kalifornia
 Holy Cross Cemetery – Nowy Jork
 Holy Cross Cemetery – Milwaukee w stanie Wisconsin